Venasca  o Venasque  és un municipi francès al departament de Vauclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava).

Demografia

Administració

Referències 

Els pobles més bonics de França
Municipis de la Valclusa